Scaletta kan avse:

 Scaletta Pass, ett bergspass i Schweiz
 Scaletta Zanclea, en ort och kommun i storstadsregionen Messina i regionen Sicilien i sydvästra Italien.